Колонија Монте Синаи има више значења:

 Колонија Монте Синаи (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Монте Синаи (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику